Лига ФИБА-Европа 2003/2004 или Евролига ФИБА () — первый розыгрыш европейского баскетбольного турнира, более известного как Кубок вызова ФИБА, который являлся третьим по силе клубным турниром в Европе. Победителем стал российский «УНИКС», переигравший в финале греческий «Марусси».

Участники 
В турнире должны были принять участие 32 клуба из числа не попавших в Евролигу УЛЕБ и Кубок УЛЕБ. При этом РФБ запретила российским клубам играть в Кубке УЛЕБ, таким образом, все сильнейшие российские клубы (за исключением чемпиона страны ЦСКА) приняли участие в Евролиге ФИБА.

Перед стартом турнира датский БК «Копенгаген» снялся с розыгрыша по причине банкротства. 28 ноября 2003 года ФИБА исключила из турнира греческий ПАОК из-за неявки на выездной матч против «Турк Телеком» в Анкару. Результаты шести уже сыгранных матчей с участием греческого клуба были аннулированы. Таким образом, в турнире осталось 30 команд.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1/8 финала 
Серии проходили до двух побед. Первые матчи состоялись 17 февраля на площадках команд, указанных первыми, вторые — 20 февраля на площадках команд, указанных вторыми. Третий матч серии «Урал-Грейт»—«Химки» прошёл 25 февраля.

Четвертьфинал 
Серии проходили до двух побед. Первые матчи состоялись 2 и 3 марта на площадках команд, указанных первыми, вторые — 5 и 6 марта на площадках команд, указанных вторыми, третьи — 10 марта на площадках команд, указанных первыми.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл 22—24 апреля в казанском Баскет-холле.

Примечания

Ссылки 
 ФИБА Европа
 
 
 

Кубок Вызова
2003 год в баскетболе
2004 год в баскетболе